Salaya puede referirse a:
 Salaya (España), parroquia civil española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Salaya (India), ciudad india del distrito de Jamnagar, estado de Guyarat.
 Salaya (Tailandia), comuna del distrito de Phutthamonthon, provincia de Nakhor Pathom.